Mozilla Firefox, een gratis, vrije en opensource-webbrowser
 Firefox OS, een opensourcebesturingssysteem voor smartphones en tabletcomputers
 Firefox (boek), een actiethriller van Craig Thomas
 Firefox Down, het vervolg, eveneens van Craig Thomas
 Firefox (film), een op het eerste boek gebaseerde film van Clint Eastwood
 Firefox (merk), een merk van motorkleding